Adrià Puntí (Salt, 1963), músic i cantant català
 Eudald Puntí (? - Barcelona, 1889), ebenista establert a Barcelona 
 Joan Puntí i Collell (Manlleu, 1886 — Barcelona, 1962), eclesiàstic i escriptor
 Jordi Puntí i Garriga (Manlleu, 1967), escriptor, articulista i traductor català
 Pere Puntí i Terra (l'Esperança, Gurb, 1880 - Vic, 1962), escultor, tallista i dibuixant català 
 Salvador Puntí i Puntí (Vic, 1909 – 1970) escultor i dibuixant català